Preslica (biljni rod)
 Konjski rep (frizura)